Чапли́нский райо́н — упразднённая административная единица в южной части Херсонской области Украины.

Административный центр — посёлок городского типа Чаплинка.

География 
На севере граничит с Каховским районом, на востоке с Новотроицким, на западе с Алёшковским, на юге с Каланчакским районом.

История 
4 июня 1958 года к Чаплинскому району был присоединён Белоцерковский сельсовет упразднённого Новомаячковского района. 05.02.1965 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Балтазаровский сельсовет Скадовского района передан в состав Чаплинского района, а сельсоветы Чаплинского района: Владимиро-Ильинский — в состав Новотроицкого района, Тавричанский — в состав Каховского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Каховского района.

Административное деление 
В районе 2 поселковых совета и 18 сельсоветов, а на территориях подчинённых им расположены 2 посёлка городского типа (Аскания-Нова и Чаплинка), 6 сёл и 33 деревни.

Достопримечательности 
В районе расположен заповедник Аскания-Нова

Примечания